Анатолий Шишков:
 Шишков, Анатолий Александрович (род. 1946) — советский и российский скульптор, Заслуженный художник РФ.
 Шишков, Анатолий Григорьевич (1900—1982) — актёр, режиссёр, заслуженный артист РСФСР (1954).